Jrashen peut désigner :
 Jrashen, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Jrashen, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie ;
 Jrashen, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie.